Weidwies ist der Ortsname von

 Weidwies (Antdorf), Ortsteil der Gemeinde Antdorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Weidwies (Patersdorf), Ortsteil der Gemeinde Patersdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Weidwies (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern

Siehe auch:
 Weideswiesen-Oberwald bei Erlensee